Дополнение к сирийскому письму () — двадцатый блок стандарта Юникод. Содержит дополнительные символы сирийского письма для записи сирийского малаялама.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="arc" | Дополнение к сирийскому письмуОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|- lang="arc"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="en" | U+086x
| title="U+0860: SYRIAC LETTER MALAYALAM NGA" | ࡠ
| title="U+0861: SYRIAC LETTER MALAYALAM JA" | ࡡ
| title="U+0862: SYRIAC LETTER MALAYALAM NYA" | ࡢ
| title="U+0863: SYRIAC LETTER MALAYALAM TTA" | ࡣ
| title="U+0864: SYRIAC LETTER MALAYALAM NNA" | ࡤ
| title="U+0865: SYRIAC LETTER MALAYALAM NNNA" | ࡥ
| title="U+0866: SYRIAC LETTER MALAYALAM BHA" | ࡦ
| title="U+0867: SYRIAC LETTER MALAYALAM RA" | ࡧ
| title="U+0868: SYRIAC LETTER MALAYALAM LLA" | ࡨ
| title="U+0869: SYRIAC LETTER MALAYALAM LLLA" | ࡩ
| title="U+086A: SYRIAC LETTER MALAYALAM SSA" | ࡪ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Набор символов
 Сирийское письмо (блок Юникода)

Примечания